Croton pode referir-se a:
Biologia
Crotoneae, uma tribo de plantas euforbiáceas da subfamília Crotonoideae
Croton (planta), um género de plantas da família Euphorbiaceae
Croton capitatus, uma espécie de planta conhecida em inglês por hogwort
Croton hancei, uma espécie endémica de Hong Kong
Caperonia, um género de plantas da família Euphorbiaceae que agrega as espécies conhecidas por "falso cróton"
Codiaeum variegatum, uma planta ornamental, anteriormente no género Croton, conhecida pelo nome comercial de "cróton"
Blattella germanica, uma espécie de barata por vezes designada por bicho-de-croton
Localidades
Itália
 Crotone, a antiga Kroton, uma cidade da Calábria
 Aeroporto de Crotone, um aeroporto da Calábria
 Província de Crotone, uma província da Calábria
Estados Unidos da América
New York
Croton-on-Hudson, New York, uma localidade de Westchester County
Croton–Harmon (Metro-North station)
Croton Point, uma península no estuário do Hudson River
Croton Falls, uma localidade em North Salem, New York
Croton Falls (Metro-North station)
New Croton reservoir, uma albufeira em Westchester County
New Croton Dam, uma barragem que cria a albufeira acima
New Croton aqueduct, um sistema de adução de água para New York City
Old Croton Aqueduct, uma antiga adutora de New York City, substituída pela acima
Old Croton Trail, um trilho que segue o Old Croton Aqueduct
Old Croton Dam, uma antiga barragem
Croton Gorge Park, em Westchester County
Croton River, um tributário do Hudson River
Croton Falls Reservoir, em Putnam County
Croton Expressway, uma via rápida em Westchester County
Outras regiões
 Croton Dam (Michigan), no Muskegon River
 Croton Township, Michigan, em  Newaygo County
 Croton, New Jersey
 Hartford, Ohio, uma localidade com endereço postal Croton, Ohio
 Croton Creek, um ribeiro no Texas
Outros usos
Óleo de croton, o crotonis oleum, um óleo com propriedades terapêuticas preparado com sementes de Croton tiglium
Crotonaldeído, ou 2-butenal, um aldeído insaturado
Ácido crotónico, o ácido trans-2-butenoico
Batalha de Crotona, batalha travada em 204-3 a.C.
F.C. Crotone, um clube de futebol de Crotone, Itália

Ver também
Crotone (fungo), um género de fungos da família Venturiaceae
Crouton, pequenos cubos de pão tostado
Groton (desambiguação)
Kroton (desambiguação)

Desambiguação